Preakness Stakes er et amerikansk hestevæddeløb, der årligt afholdes den tredje lørdag i maj hvert år på Pimlico Race Course i Baltimore, Maryland. Løbet er åbent for tre-årige hingste og hopper af racen engelsk fuldblod. Løbet er i Klasse I og løbes over en distance på på 9,5 furlongs () på underlag af jord. Hingste og vallakker bærer 126 pund (57 kg); hopper 121 pund (55 kg). Løbet er det andet løb i den amerikanske serie Triple Crown, og afholdes to uger efter Kentucky Derby , og tre uger før Belmont Stakes.

Preakness Stakes blev afviklet første gang i 1873 og blev opkaldt efter en vindende hingst i Pimlico. Løbet er efter Kentucky Derby, det løb i Nordamerika, der tiltrækker flest tilskuere.

Historie 

To år før Kentucky Derby blev afviklet for første gang, blev på Pimlico i foråret 1873 afviklet et nyt hestevæddeløb for tre-årige. Løbet blev af tidligere guvernør Oden Bowie navngivet efter hesten Preakness, der i 1870 vandt hovedløbet den dag væddeløbsbanen Plimco åbnede. 

Ved det første Preakness Stakes den 27. maj 1873 startede syv heste. Vinderen blev med 10 længder Survivor, hvis ejer John Chamberlain modtog førstepræmien på $2,050.

Løbet blev i 1890 flyttet til Morris Park Racecourse i the Bronx i New York og ophørte herefter i de følgende tre år. Løbet blev genoptaget i 1894, nu på banen Gravesend Race Track på Coney Island i New York. Løbet blev afviklet her fra 1894 til 1908. I 1909 blev løbet flyttet tilbage til Pimlico.

InfieldFest 
Løbet har haft en ret festlig atmosfære gennem tiderne, særlig i inderkredsen, hvor der er almindelig adgang for publikum. Banen havde tidligere en politik, hvor publikum kunne medbringe sine egne drikkevarer, hvilket omfattede fustager med øl m.v. I 2000'erne blev det dog begrænset til, at publikum kun måtte medtage så mange øldåser, de kunne slæbe i en køletaske. Arrangørernes afslappede holdning til alkohol ophørte i 2009, da der cirkulerede videoer med fulde tilskuere, der løb om kap på de mobile toiletter, mens øldåser regnede ned over dem. Preakness Stakes havde gennem en årrække fået et ry som "en 10-timers fest for at fejre et løb på 2 minutter", og restriktionerne medførte, at tilskuerantallet faldt fra over 100.000 til 77.850 i 2010.

Som en reaktion på det faldende tilskuertal indførtes i 2010 en såkaldt "InfieldFest" med koncerter, et "Mug Club", et ølkrus med ret til ubegrænset genopfyldning, og andre tiltag til at skabe stemning. Ændringerne fik tilskuerantallet til at stige igen, og er i dag på niveau med tidligere. 

Bortset fra InfieldFest er løbet kendt for sine smarte hatte og den officielle cocktail, "Black-eyed Susan", bestående af vodka, St. Germain likør, ananas-, lime- og appelsinjuice.

Rekorder 

Hurtigste tid: 
 1 3⁄16 miles (1.91 km) - 1:53 - Secretariat (1973)
Secretariat, vinderen fra 1973 og senere vinder af Triple Crown, var oprindeligt noteret med en tid på 1:55. To målinger viste imidlertd en tid på 1:53 2/5, hvilket var ny rekord. Efter en høring til afklaring af tidsforskellen. Under høringen blev vist videør, der viste, at Secretariat var hurtigere end den tidligere rekordholder, Canonero II, men i stedet for at give Secretariat rekorden, blev det besluttet, at tage gennemsnittet af den officielle tidsmåling og den alternative måling, hvorved tiden blev sat til 1:54 2/5. Sagen blev endeligt løst i juni 2012 under et møde i Maryland Racing-Kommissionen, der enstemmigt fastslog, at ændre Secretariats tid til 1:53 baseret på vidneudsagn og analyser af optagelser af løbet. Dermed har Secretariat den aktuelle officielle tidsrekord for alle tre løb, der kræves for at vinde Triple Crown.

Største sejrsmargen
 11 1⁄2 længder - Smarty Jones (2004)
 10 længder - Survivor (1873)
 9 3⁄4 længder - Funny Cide (2003)
 8 længder -  Count Fleet (1943)
Flest sejre af en jockey:
 6 - Eddie Arcaro (1941, 1948, 1950, 1951, 1955, 1957)
 5 - Pat Dag (1985, 1990, 1994, 1995, 1996)
 3 - George Barbee (1873 Og 1876, 1883)
 3 - Bill Hartack (1956, 1964, 1969)
 3 - Lloyd Hughes (1875, 1879, 1880)
 3 - Gary Stevens (1997, 2001, 2013)
 3 - Victor Espinoza (2002, 2014, 2015)
 3 - Kent Desormeaux (1998, 2002, 2016)
Flest sejre af en træner:
 7 - R. Wyndham Walden (1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1888)
 6 - D. Wayne Lukas (1980, 1985, 1994, 1995, 1999, 2013)
 6 - Bob Baffert (1997, 1998, 2001, 2002, 2010, 2015)
 5 - Thomas J. Healey (1901, 1922, 1923, 1926, 1929)
 4 - Jim Fitzsimmons (1930, 1935, 1955, 1957)
 4 - Jimmy Jones (1947, 1948, 1956, 1958)
 3 - John Whalen (1907, 1911, 1913)
Flest sejre af en ejer:
 7 - Calumet Farm (1941, 1944, 1947, 1948, 1956, 1958, 1968, 2013) (også den førende opdrætter med 7)
 5 - George L. Lorillard (1878, 1879, 1880, 1881, 1882)
 4 - Harry P. Whitney (1908, 1921, 1927, 1928)

Vindere af The Preakness Stakes siden 1873

Noter

Eksterne links 
 Preakness Stakes website
 History of the Preakness Stakes in the May 14, 1922 (edition 1) of the Daily Racing Form
 Preakness 
 Watching the Preakness Online
 Among the people of Baltimore's Preakness Stakes
 The Preakness Stakes and Revisionist History
 Ten Things You Should Know About the Preakness at Hello Race Fans!

Galopsport
Sport i USA
Etableret i 1873
Hestevæddeløb